Michel je lahko:
 Michel (osebno ime)
 Michel (priimek)

Glej tudi 
 Saint-Michel